Renziehausen ist der Familienname folgender Personen: 

 Evelyn Renziehausen, bekannt als Eva Renzi (1944–2005), deutsche Filmschauspielerin
 Friedrich Renziehausen († um 1943), erbaute mit seiner Ehefrau ab 1929 die Hamburger Filmburg